Usulután 
 Usulután, Stadt in El Salvador
 Usulután (Departamento), Departamento in El Salvador
 Usulután (Vulkan), Vulkan in El Salvador